Występy w europejskich pucharach szwajcarskiego klubu piłkarskiego FC Sion.

Wykaz spotkań pucharowych

1965–2000

2001–2020

Przypisy

Bibliografia 
 

FC Sion
Szwajcarskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach